Плей-офф Мировой группы II — промежуточные матчи сборных команд за право попадания в Мировую группу II Кубка Федерации. Проводится между командами, проигравшими в текущем году в Мировой группе II и победившими в региональных зонах.

Победители плей-офф Мировой группы II будут выступать в Мировой группе II в 2010 году; проигравшие — в своих региональных зонах.

Игры

Бельгия — Канада

Эстония — Израиль

Польша — Япония

Австралия — Швейцария

Ссылки 
 Официальный сайт 

Плей-офф